Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1936 года в полусреднем весе (до 72 килограммов) прошли в Берлине с 6 по 9 августа 1936 года в «Германском Зале». 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом 2-1 два штрафных балла, за поражение со счётом 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В полусреднем весе боролись 14 участников. Явными фаворитами были чемпион Европы 1935 года Рудольф Сведберг и его постоянный конкурент, вице-чемпион Европы 1935 года Фриц Шефер. Они и вышли в финал, где Сведберг с трудом, но смог одержать победу со счётом 2-1. Третье место занял Эйно Виртанен

Призовые места  

  Рудольф Сведберг  
  Фриц Шефер   
  Эйно Виртанен

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1936 Berlin Summer Games:Men's Welterweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1936